Matsas ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandros Matsas (1910–1969), griechischer Botschafter
 Nestor Matsas († 2012), griechischer Journalist und Schriftsteller